Антонио Гаццолетти (; 1813—1866) — итальянский поэт, драматург, журналист, эссеист, либреттист, юрист, участник Рисорджименто, видный деятель революции 1848 года в Триесте.

Биография 
С юности писал стихи вместе со своим двоюродным братом Джованни Прати. Изучал право в университете Падуи. С 1835 года работал адвокатом в Триесте.

Был патриотом Савойской династии и противником австрийской власти в Италии. Близок с участником Рисорджименто Томмазео и поэтом Андреа Маффеи. За своё участие в революционных событиях 1848 года преследовался австрийскими властями, некоторое время находился в заключении в Инсбруке, позже через Баварию и Швейцарию бежал в Ломбардии, где поддерживал связь с тирольской и триестской эмиграцией.

Творчество 
Автор стихотворений, баллад, в основе которых лежали славянские народные песни, драматических произведений. Его песня «Quale e la patria dell' Italiano?» (Что такое итальянское отечество?- подражание Арндтовой «Was ist des Deustchen Vaterland?») в своё время пользовалась в Италии огромной популярностью. Из драм следует отметить «Paolo, l’apostolo delle genti».

Избранные произведения 
Поэзия
 Versi (Triest 1838)
 Galatti (Triest 1840)
 Piccarda del Donati (Triest 1841)
 Memorie e fantasie (Triest 1842)
 Falco Lovaria (Triest 1845)
 Poesie (Triest 1846)
 La grotta d’Adelberga, canti tre, in drei Gesängen (Triest 1853);
 Umberto Biancamano, Legende (Mailand 1863) u.
 Poesie (Affetti e pensieri.- Racconti.- L’ondina d’Adelberga.- Fasti e nefasti.- Paolo.- La poetica d’Orazio.) (Florenz 1861)
 Canzone per la festa secolare di Dante (Brescia 1865)
Драматурия
Paolo, l'apostolo delle genti, 1857 (переиздание, 1873)
Либретто опер
La schiava greca, 1868
Turanda, 1867 (Турандот (опера))

Примечания

Литература 
 
 Magica Trieste. Versi di Antonio Gazzoletti

Ссылки 
 Antonio Gazzoletti

Участники революций
Поэты-песенники